Planintsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Планинци) :
Planintsi, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Planintsi, village bulgare de l'obchtina de Madan, situé dans l'oblast de Smolyan.